La competició individual femenina va ser una de les proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La competició es disputà entre l'1 i el 4 de juliol de 1912, amb la participació de només 8 tennistes de 4 nacions.

Classificació

Quadre

Bibliografia 
 Bergvall, Erik (ed.) (1913). a Adams-Ray, Edward (trans.).: The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912. Stockholm: Wahlström & Widstrand

Enllaços externs 
 Quadre individual femení  a ITF 
 Quadre individual femení  a Sports-Reference 
 Tennis - Estocolm 1912  

Femeni Individual
Competicions tennístiques femenines